Mona Simpson kan avse:

Mona Simpson (Simpsons) – en figur i TV-serien Simpsons
Mona Simpson (författare) (1957–), en USA-amerikansk författare